

Anno 
 734 o 734 a.C.

Codici 
 734 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Osservatorio Farpoint, di Eskridge, nella Contea di Wabaunsee, nel Kansas

Matematica 
 734 – numero